Paris-Troyes 2018 var den 60. udgave af cykelløbet Paris-Troyes. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. marts 2018. Det blev vundet af franske Adrien Petit fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Michael Carbel kørte for 
Nicklas Amdi Pedersen kørte for 
Magnus Bak Klaris kørte for 
Christoffer Lisson kørte for 
Rasmus Quaade kørte for 
Morten Hulgaard kørte for 
Emil Toudal kørte for 
Jesper Kofod Andreasen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI Europe Tour 2018